Művészet
 Shrek, 2001-es amerikai 3D-s számítógépes animációs film
 Shrek 2., 2004-es amerikai 3D-s számítógépes animációs film
 Shrek, az animációs filmek főszereplője
 Shrek, média franchise
 Shrek!, William Steig 1990-es gyermekkönyve
egyéb
 Shrek (kb. 1994–2011) merinó ürü, kasztrált juh (Új-Zéland)